Ел Серо Пелон има више значења:

 Ел Серо Пелон (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Серо Пелон, Парахе Часзинго (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Серо Пелон (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику